Turney ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Turney (1929–2008), Mitgründer von Advanced Micro Devices
 Hopkins L. Turney (1797–1857), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Jacob Turney (1825–1891), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Joseph Turney (1825–1892), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei)
 Norris Turney (1921–2001), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Peter Turney (1827–1903), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)

Turney heißen folgende Orte in den Vereinigten Staaten:

 Turney (Missouri), Dorf (Village) im Clinton County, Missouri
 Turney (Texas), Ort im Cherokee County, Texas